Sebestyén Zoltán (1943) matematikus, egyetemi tanár
Sebestyén Zoltán (1944) fizikatanár
Sebestyén Zoltán (1954) festőművész
Sebestyén Zoltán (birkózó)